Kaw Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kaw Township (Jefferson County, Kansas)
 Kaw Township (Wabaunsee County, Kansas)
 Kaw Township (Missouri)
 Kaw Township (Kay County, Oklahoma)
 Kaw Township (Osage County, Oklahoma)